Wuppertaler SV (celým názvem: Wuppertaler Sportverein e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Wuppertal ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Založen byl v roce 1954 po fúzi klubů SSV 04 Wuppertal a TSG Vohwinkel 80. Od sezóny 2016/17 působí v Regionallize West, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Stadionu am Zoo s kapacitou 23 067 diváků. Klubové barvy jsou červená a modrá.

Největším úspěchem klubu v ligových soutěžích je trojnásobná účast v Bundeslize, německé nejvyšší fotbalové soutěži. V domácích pohárových soutěžích je považováno za největší úspěch semifinále v DFB-Pokalu v sezóně 1962/63. V evropských soutěžích účinkoval pouze jednou a to v sezóně 1973/74 v Poháru UEFA – v prvním kole podlehl polskému mužstvu Ruch Chorzów celkovým poměrem 6:8.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl házené, plážového fotbalu, lehké atletiky, stolního tenisu, šipek, futsalu, golfu, fitnessu a dětské gymnastiky.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1954 – Wuppertaler SV (Wuppertaler Sportverein e. V.)
 2004 – fúze s SV Borussia Wuppertal ⇒ Wuppertaler SV Borussia (Wuppertaler Sportverein Borussia e. V.)
 2013 – Wuppertaler SV (Wuppertaler Sportverein e. V.)

Získané trofeje 
 Niederrheinpokal ( 6× )
 1980/81, 1984/85, 1998/99, 1999/00, 2004/05, 2006/07

Umístění v jednotlivých sezonách

SSV 04 Wuppertal (1936–1954) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1936–1940: Gauliga Niederrhein
 1940–1941: Bezirksliga Niederrhein
 1941–1943: Gauliga Niederrhein
 1943–1944: Bezirksliga Niederrhein
 1947–1948: Bezirksklasse Wuppertal-Niederberg
 1948–1949: Landesliga Niederrhein
 1949–1950: II. Division West – sk. 1
 1950–1952: II. Division West – sk. 2
 1953–1954: II. Division West

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

TSG Vohwinkel 80 (1947–1954) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1947–1950: Fußball-Oberliga West
 1950–1952: II. Division West – sk. 2
 1953–1954: II. Division West

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Wuppertaler SV (1954– ) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1954–1955: II. Division West
 1955–1958: Fußball-Oberliga West
 1958–1962: II. Division West
 1962–1963: Fußball-Oberliga West
 1963–1972: Fußball-Regionalliga West
 1972–1975: Fußball-Bundesliga
 1975–1980: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1980–1992: Fußball-Oberliga Nordrhein
 1992–1994: 2. Fußball-Bundesliga
 1994–1999: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 1999–2003: Fußball-Oberliga Nordrhein
 2003–2008: Fußball-Regionalliga Nord
 2008–2010: 3. Fußball-Liga
 2010–2013: Fußball-Regionalliga West
 2013–2016: Fußball-Oberliga Niederrhein
 2016– : Fußball-Regionalliga West

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1998/99: Klub byl z důvodu nesplnění licenčních podmínek přeřazen do čtvrté nejvyšší soutěže.
 2012/13: Klub byl z důvodu nesplnění licenčních podmínek přeřazen do páté nejvyšší soutěže.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Severním Porýní-Vestfálsku
Fotbalové kluby založené v roce 1954
Wuppertal